Kinnaridae är en familj av insekter. Kinnaridae ingår i överfamiljen Fulgoroidea, ordningen halvvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Kinnaridae 93 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Kinnaridae